«Генералы песчаных карьеров» — американский фильм 1971 года. Также может означать:

 «Генералы песчаных карьеров» — песня из репертуара групп «Аккорд» и «Несчастный случай», являющаяся кавер-версией песни Доривала Каимми «Марш рыбаков»
 «Генералы песчаных карьеров» — просторечное название романа Жоржи Амаду «Капитаны песка»